Домашов — фамилия; имеет женскую форму Домашова. Может также быть топонимом.
 Домашов, Тихон Петрович (в монашестве Тимон; 1912—1991) — архиерей Русской православной старообрядческой церкви, епископ Кишинёвский и всея Молдавии.
 Домашов — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.